Nottingham je lahko:
Nottingham, Anglija, United Kingdom
Nottingham, Maryland
Nottingham, New Hampshire
Nottingham, Pensilvanija
HMS Nottingham